Арвелег — имя двух королей Артедайна из легендариума Дж. Р. Р. Толкина:
 Арвелег I, родился в 1309 г.
 Арвелег II, родился в 1633 г.